El nombre La Cuadra puede referirse a:

 La Cuadra, localidad de la Argentina;
 La Cuadra Bolívar, una casa museo sobre Simón Bolívar;
 La Cuadra de Sevilla, local y grupo de teatro independiente impulsados por Salvador Távora;
 La Cuadra, una empresa de automóviles española;
 Emilio de la Cuadra Albiol, empresario español.